Томмази () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Томмази, Вибиано — католический церковный деятель XII века.
 Томмази, Дамиано (род. 1974) — итальянский футболист.
 Томмази, Джованни Батиста (XVII век) — итальянский оперный композитор.
  (1731—1805) — итальянский дворянин и Великий магистр Мальтийского ордена.
 Томмази, Сара (род. 1981) — итальянская актриса, телеведущая и модель.
 Томмази, Фердинандо (1824—1903) — итальянский композитор.

Примечания